Erik Sparre kan syfta på:

 Erik Sparre (1550–1600), svensk rikskansler och riksråd, avrättad vid Linköpings blodbad. 
 Erik Larsson Sparre (1618–1673), friherre, riksråd, landshövding i Hudiksvalls län, president i Åbo hovrätt
 Erik Karlsson Sparre (1628–1678), svensk friherre och landshövding i Södermanland 1657-1678.
 Erik Sparre af Sundby (1665–1726), svensk greve, fältmarskalk och riksråd. 
 Erik Arvid Sparre (1707–1770), svensk amiral
 Erik Sparre (1718-1766), svensk major, son till Knut Gustav Sparre
 Erik Sparre (1753–1791), svensk ryttmästare, son till Erik Arvid Sparre
 Erik Samuel Sparre (1776–1843), landshövding i Gävleborgs län, far till Erik Josias Sparre 
 Eric Josias Sparre (1816–1886), svensk greve och landshövding.
 Erik Sparre (1871–1950), svensk sjökapten och författare
 Erik Sparre (1929-), (1929-ff)